Михаи́л Ша́пошников: 
 Шапошников, Михаил Борисович — заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея (Дом В. Я. Брюсова).
 Шапошников, Михаил Евгеньевич (род. 1956) — советский и российский физик-теоретик.
 Шапошников, Михаил Иванович (1900—1943) — советский военный деятель, полковник.
 Шапошников, Михаил Романович (1899—1938) — советский военный деятель и политработник, в 1938 году — начальник Политуправления ВМФ СССР, корпусной комиссар.